Татомірешть () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Ребріча.
 Татомірешть () — село в Румунії, у повіті Долж. Входить до складу комуни Бредешть.